Vicini troppo vicini – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1980 al 1987
Nemici per la pelle o Vicini troppo vicini (Next Door) – film per la televisione statunitense del 1994 diretto da Tony Bill
Space Goofs - Vicini, troppo vicini! – serie televisiva animata francese trasmessa dal 1997 al 2005